«Любовник» — название нескольких фильмов: Любовник (фильм, 1951) — японский фильм (恋人 коибито) режиссёра Кона Итикавы.
 Любовник (фильм, 1992) — кинофильм режиссёра Жан-Жака Анно.
 Любовник (фильм, 2002) — российский кинофильм режиссёра Валерия Тодоровского.

См. также